Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi ismert nevén Lisca (Porto Alegre, 1972. augusztus 11. –) brazil labdarúgóedző.

Források 
Lisca adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1972-ben született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgóedzők
A Brasil-Pel vezetőedzői
A SER Caxias do Sul vezetőedzői
Az EC Novo Hamburgo vezetőedzői
Az EC Juventude vezetőedzői
A CC Náutico vezetőedzői
A Sampaio Corrêa FC vezetőedzői